Serra da Canda, também grafada como Kanda, é uma vila e comuna angolana que se localiza na província do Zaire, pertencente ao município de Cuimba.

Ver também  
Comunas de Angola
Kanda, Japão

Vilas de Angola
Comunas da província do Zaire